Роберт Цандер (, 26 июля 1892 — 8 мая 1969) — немецкий ботаник.

Биография 
Роберт Цандер родился в городе Магдебург 26 июля 1892 года. 

В течение многих лет Цандер был редактором нескольких журналов, в том числе старого знаменитого журнала Gartenflora. 

Роберт Цандер был автором публикаций по ботанике и садоводству. Он написал множество важных научных работ. 

Роберт Цандер умер в Берлине 8 мая 1969 года.

Научная деятельность 
Роберт Цандер специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
К самым важным научным работам Роберта Цандера относятся следующие:

 Beitrag zur Kenntnis der tertiären Hölzer des Geiseltals. In: Braunkohle. Jahrg. XXII, Nr. 2, Januar 1923 (Dr.-Dissertation, abgedruckt in Heft 2 vom 14. April 1923 S. 17f sowie in Heft 3 vom 21. April 1923 auf S. 38f).
 Führer durch den Botanischen Garten der Universität Halle/Saale. 1925.
 Handwörterbuch der Pflanzennamen und ihrer Erklärungen. Gärtnerische Verlagsgesellschaft Berlin, Berlin (Ab der 7. Auflage: Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart).
 Wunder der Blüten. In: Weg zum Wissen. 76, Ullstein, Berlin 1927.
 Leitfaden für den gärtnerischen Berufsschulunterricht. Gärtnerische Verlagsgesellschaft, Berlin 1929.
 Schmarotzende Pflanzen. Brehmverlag, Berlin 1930.
 Zanders großes Gartenlexikon. Ullstein, Berlin 1934.
 unter Zanders Mitarbeit: Kluges Alphabet. Propyläenverlag, 1934/1935.
 Wörterbuch der gärtnerischen Fachausdrücke in vier Sprachen. Büro des Internationalen Gartenbaukongresses, Berlin 1938.
 Fachwörterbuch der Konservenindustrie in acht Sprachen. Dr. Serger & Hempel, Braunschweig 1939.
 zusammen mit Clara Teschner: Der Rosengarten, eine geschichtliche Studie durch zwei Jahrtausende. Trowitzsch & Sohn, Frankfurt/O. 1939.
 Geschichte des Obstbaues. In: Trenkles Lehrbuch des Obstbaus. Bechtold & Co., Wiesbaden 1942 (und folgende Ausgaben).
 Die Kunst des Pflanzenbeschreibens. Ulmer, Stuttgart 1939, 2. Auflage 1947.
 Deutsch-Botanisches Wörterbuch. Ulmer, Stuttgart 1940 (2. Auflage 1947 als «Kleines Botanisches Fremdwörterbuch»).
 Die Pflanze im Liebesleben der Völker. In: Naturkunde. Hannover und Berlin-Zehlendorf 1951.
 Geschichte des Gärtnertums. Ulmer, Stuttgart 1952.

Примечания

Литература 
 Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold: Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5., Seiten 6—7.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Robert Zander
 Dr. Robert Zander
 ZANDER-Kartei
 Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Похороненные на Шмаргендорфском кладбище